U-40 – niemiecki okręt podwodny typu U-31 z okresu I wojny światowej
 U-40 – austro-węgierski okręt podwodny typu U-27 z okresu I wojny światowej
 U-40 – niemiecki okręt podwodny typu IXA z okresu międzywojennego i II wojny światowej

Zobacz też 
 UB-40 – niemiecki okręt podwodny typu UB II z okresu I wojny światowej
 UC-40 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich